Tillon ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Tillon (1897–1993), französischer Politiker, Minister
 Raymonde Tillon (1915–2016), französische Politikerin, Mitglied der Nationalversammlung

Siehe auch:
 Tillion